Mountain Home kan avse:

 Mountain Home, Arkansas
 Mountain Home, Idaho
 Mountain Home, North Carolina
 Mountain Home, Tennessee
 Mountain Home, Texas
 Mountain Home, Utah